Rann, pianeta immaginario dei fumetti DC Comics
 Rann, film indiano del 2010
 Piccolo Rann del Kachchh, regione del deserto di Thar
 Rann, nome di Chil, nelle prime edizioni de Il libro della giungla di Rudyard Kipling

Persone
 Charles Rann Kennedy (1808-1867), classicista inglese
 John Rann (1750-1774), criminale inglese
 Mike Rann (1953-), politico australiano
 Thomas Rann (1981-), violoncellista australiano
 Tyler Rann, chitarrista statunitense